Ле-Плессі́-Патт-д'Уа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Плессі-Патт-д'Уа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Плессі-Патт-д'Уа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза